Nagyvölgy nevű településből több van:

 Nagyvölgy (Románia) (románul Valea Mare)
 Nagyvölgy (Szerbia) (szerbül Obornjača)
 Nagyvölgy (Szlovákia) (szlovákul Veľká Dolina)